Заго́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Административный центр — посёлок Загорский.

История 
Загорское сельское поселение образовано 26 ноября 2013 года в связи вступлением в силу Закона Кемеровской области от 7 марта 2013 года № 17-ОЗ. В его состав вошли упразднённые Бунгурское и Костёнковское сельские поселения.
С 25 мая поселение ликвидируется, часть территории отошла к Новокузнецкому городскому округу.

Население

Экономика
 часть Березовского угольного разреза
 Разрез Сибэнергоуголь
 Кузбасстрансуголь
Значительная часть территории поселения занята угольными разрезами. Они занимают значительную часть территории поселения.

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Новокузнецкого района
Сельские поселения Кемеровской области